Ilsa Konrads – ex nuotatrice australiana di origine lettone
 John Konrads – nuotatore australiano di origine lettone, fratello di Ilsa